Колонија Сан Висенте има више значења:

 Колонија Сан Висенте (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Висенте (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Сан Висенте, Ел Амејал (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику